Die 3. Wasserball-Europameisterschaft der Männer wurde vom 23. bis zum 30. August 1931 in der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen. Insgesamt spielten 7 Mannschaften im Piscine des Tourelles in einer Gruppe um die europäische Meisterschaft, in dieser Gruppe spielte jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft. Sieger des Turniers wurde Ungarn, mit 5 Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Die deutsche Auswahl belegte am Ende den 2. Platz; die Mannschaft aus Österreich beendete das Turnier auf dem dritten Platz.

Turnierteilnehmer

Finalrunde

Weblinks 
 Die Ergebnisse der Wasserball-EM auf der Website der Ligue Européenne de Natation

1931
Sportveranstaltung 1931
Sportveranstaltung in Paris
Europameisterschaft 1931
Piscine Georges-Vallerey